San Nikola ima više značenja:
 San Nikola (Benevento)
 San Nikola (Katancaro)
 San Nikola (Kozenca)
 San Nikola (Frozinone)
 San Nikola (L'Akvila)
 San Nikola (Matera)
 San Nikola (Napulj)
 San Nikola (Potenca)
 San Nikola (Ređo di Kalabrija)
 San Nikola (Salerno)
 San Nikola (Sasari)
 San Nikola (Torino)
 San Nikola (Viterbo)